Injektor (lateinisch für „Einwerfer“) steht für:

 Einspritzdüse (Dieselmotor)
 Strahlwäscher,  Apparat zum Stoffaustausch und zur Wärmeübertragung
 Injektor-Pumpe, Form einer Strahlpumpe

Siehe auch:
 Split/Splitless-Injektor